Paphos bezeichnet
 eine Stadt auf Zypern, siehe Paphos
 einen Bezirk auf Zypern, siehe Bezirk Paphos
 die Tochter des Pygmalion und der Galateia, siehe Paphos (Mythologie)
 einen internationalen Flughafen auf Zypern, siehe Flughafen Paphos